Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street – romanzo di James Malcolm Rymer e/o Thomas Peckett Prest
Sweeney Todd – personaggio ideato probabilmente da James Malcolm Rymer e/o Thomas Peckett Prest
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street – film del 1936 diretto da George King
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street – musical di Stephen Sondheim
Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street – film di Tim Burton del 2007
Sweeney Todd – gruppo musicale canadese glam rock